Plurale di gelato
Monastero di Gelati
Lorenzo Gelati
Luigi Gelati